Yaremchuk ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Yaremchuk (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Ken Yaremchuk (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Jaremtschuk